Солтан — фамилия. Известные носители:

 Солтан, Александр Михайлович — белорусский социолог.
 Солтан, Валерий Петрович — молдавский математик (род. 1951)
 Солтан, Владимир Евгеньевич (1953—1997) — советский и белорусский композитор.
 Солтан, Иван Семенович — молдавский социолог.
 Солтан, Пётр Семёнович (1931—2016) — советский молдавский математик.
 Солтан, Станислав (1756—1836) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.

 Иосиф II Солтан — митрополит киевский.

Другие значения 
 Солтан (Пересвет-Солтан) — дворянский род.
 Солтан — озеро в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Солтан Хусейн
 Солтаннуха